Il toponimo Nyagisozi può riferirsi a diversi dettori del Ruanda:

Nyagisozi, settore del Distretto di Nyanza
Nyagisozi, settore del Distretto di Nyaruguru